Le Championnat du Portugal de football 2001-2002 est la  de la compétition qui voit la victoire du Sporting Portugal.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur brésilien Mário Jardel qui inscrit 42 buts avec le Sporting Clube de Portugal.

Classement 

|}

Voir aussi 

 Championnat du Portugal de football D2 2001-2002
 Coupe du Portugal de football 2001-2002

Championnat du Portugal de football
Football D1
Football D1
Portugal